Nederlandse naam van Giovanni Vasanzio (ca. 1550-1621), Nederlands-Italiaanse architect (ook Jan van Santen)
 radiopseudoniem van Jan Zwart (1963), tevens bekend als Jan Paparazzi, Nederlands sidekick